Макак-резус, бенгальский макак () — вид макак, один из наиболее известных видов семейства мартышковые. Природоохранный статус макак-резусов в Красной книге МСОП обозначен как LC (вызывающий наименьшие опасения) по причине широкого распространения, предположительно большой численности и адаптированности к разнообразным местам обитания. Макак-резус обитает в Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии, ареал вида является наибольшим среди всех приматов, за исключением людей. Встречается на различных высотах и в самых различных местах обитания: от лугов до засушливых и лесных зон, а также вблизи населённых пунктов.

Происхождение названия 

Название «резус» было дано этому виду макак французским естествоиспытателем Жаном Батистом Одбером (1759–1800) в честь фракийского царя Реса, который во время Троянской войны сражался на стороне Трои. В европейские языки это имя вошло в латинизированном написании Rhesus, сокращённо – Rh.

Описание 
Довольно крупные плотные животные, с тусклой зеленовато-желтоватой окраской шерсти. Лицо, уши и кисти бледно-мясного цвета.

Резусы не боятся воды, хорошо плавают и ныряют.

Размножение 
Беременность длится 164 дня, рождается один детёныш, которого мать кормит до года. Мать яростно защищает своего детёныша. Половая зрелость наступает в 4 года.

Образ жизни 
Живут резусы большими стаями (до 20 и более особей) в лесах или на открытых горных склонах. Индийцы считают их священными животными и иногда оставляют для них неубранной часть урожая на своих полях.

Язык 
Для макак-резусов характерны несколько типов криков. Эти звуки резусы издают в различных ситуациях:
 Ревёт обезьяна, которая уверена в своих силах и угрожает другой, низшего ранга.
 Шумная одышка-угроза исходит от менее уверенного резуса, который хочет во время нападения получить поддержку сородичей.
 Лай обозначает угрозу того, кто недостаточно агрессивен, чтобы напасть.
 Ворчание издаёт слегка встревоженный резус.
 Визгливый лай — это видовой сигнал тревоги, издаётся при виде хищника.
 Пронзительный крик сначала звучит на очень высокой ноте, затем резко обрывается; такой звук издаёт резус, которому угрожает сородич высокого ранга.
 «Кудахтающий» крик слышно от того, кому угрожает сородич.
 Визг издаёт побеждённая обезьяна, искусанная во время драки.
 Писк — звук защищающегося во время драки резуса, силы которого на исходе.

Между основными видами сигналов существуют промежуточные звуки.

Распространение 
Самый благополучный и распространённый вид приматов мира: встречаются в Пакистане, Индии, в Гималаях от Непала до Северной Бирмы, в Южном Китае, странах Индокитая, в большом количестве живут даже в городах.

Использование в медицине 

Содержится в вивариях в качестве модельного объекта для медицинских, этологических и нейробиологических исследований. На этих обезьянах открыт резус-фактор — фактор совместимости крови.

Макаки часто используются для экспериментов по трансплантации органов. Так, в 1970 году, американский нейрохирург Роберт Уайт провел трансплантацию головы одной обезьяны на тело другой.

Примечания

Литература 
 .
 

Макаки
Млекопитающие Азии
Животные, описанные в 1780 году
Модельные организмы
Лабораторные животные